Tierra rara puede hacer referencia a:
 Elemento de tierra rara, un grupo de elementos en la tabla periódica
 Mineral de tierra rara, mineral, que se compone esencialmente de alguno de estos elementos
 Imán de tierra rara, un tipo de imán que emplea elementos de tierras raras para aumentar la eficacia
 Hipótesis de la Tierra rara, la teoría de que la vida compleja del universo es excepcionalmente rara
 Como nombre propio:
 Rare Earth (libro), un libro de Peter Ward, geólogo y paleontólogo, y Donald E. Brownlee
 Rare Earth (banda), un grupo musical estadounidense
  Rare Earth Records, filial de Motown Records, que produjo música rock
  Rare Earth , una página web de YouTube producida por el astronauta canadiense Chris Hadfield, protagonizada por su hijo, Evan Hadfield